Mars Climate Orbiter, sonda espacial de la NASA a Mart
 Modern Chess Openings, llibre de referència sobre obertures d'escacs
 MCO, codi a la Borsa de Nova York de Moody's Corporation, agència d'avaluació de crèdit, dels Estats Units
 MCO codi IATA de l'Aeroport Internacional d'Orlando a Florida (Estats Units)
 mco, codi ISO 639-3 del mixe de Coatlán, llengua parlada a Oaxaca (Mèxic), vegeu Mixe de l'Istme